Nicola Vaccaro (1640-1709), pittore
 Nicola Vaccaro (1893-1966), politico e avvocato
 Nicola Vaccaro (1922-1964), politico